To je seznam kemijskih elementov, urejenih po njihovem atomskem številu:

Glej tudi 

 periodni sistem elementov
 seznam elementov po znaku
 abecedni seznam elementov

Atomsko število